Sisalde puede referirse a:
 Sisalde (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 Sisalde (Aranga), lugar español de la parroquia de Muniferral, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 Sisalde (Arteijo), aldea española de la parroquia de Barrañán, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.